Il doppio del torneo di tennis Reggio Calabria Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brent Haygarth e Tomáš Anzari che hanno battuto in finale João Cunha e Silva e Dmitrij Poljakov 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Brent Haygarth /  Tomáš Anzari (Campioni)
 João Cunha e Silva /  Dmitrij Poljakov (finale)

 Christer Allgårdh /  Tomas Nydahl (semifinali)
 Massimo Boscatto /  Massimo Cierro (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Reggio Calabria Challenger 1992